Sierichstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Sierichstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro